ОУК — многозначная аббревиатура:
 ОУК — отдел управления качеством на предприятии
 ОУК — открытые уличные карты «OpenStreetMap»

См. также 
 Оук — остров

Примечания